Uther Pendragon, de vader van koning Arthur
Pendragon (band), een Britse progressieve-rockband
Pendragon (musical), een musical over Arthurs vader
Pendragon (boekenserie), een boekenserie van D.J. MacHale
Pendragon (studentensportraad), de Tilburgse studentensportraad
Pendragon (basketbalvereniging), de Tilburgse basketbalvereniging die is aangesloten bij de gelijknamige sportraad
Pendragon PLC, een organisatie van autoverkopende bedrijven in het Verenigd Koninkrijk